Nick Kyrgios era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al primo turno da Mackenzie McDonald. 

In finale Jannik Sinner ha sconfitto Mackenzie McDonald con il punteggio di 7–5, 4–6, 7–5.

Teste di serie 

  Rafael Nadal (terzo turno)
  Félix Auger-Aliassime (terzo turno)
  Alex De Minaur (Secondo turno)
  Grigor Dimitrov (Secondo turno)
  Jannik Sinner (campione)
  Daniel Evans (Secondo turno)
  Cameron Norrie (terzo turno)
  Reilly Opelka (terzo turno)

  Aleksandr Bublik (Secondo turno)
  Taylor Fritz (Secondo turno)
  John Millman (quarti di finale)
  Sebastian Korda (terzo turno)
  Benoît Paire (Secondo turno)
  Lloyd Harris (quarti di finale)
  Miomir Kecmanović (Secondo turno)
  Frances Tiafoe (Secondo turno)

Wildcard 

  Jenson Brooksby (semifinale)
  Feliciano López (primo turno)
  Rafael Nadal (terzo turno)

  Brandon Nakashima (terzo turno) 
  Jack Sock (secondo turno)

Qualificati 

  Ramkumar Ramanathan (primo turno)
  Emilio Gómez (primo turno)
  Elias Ymer (secondo turno)

  Illja Marčenko (primo turno)
  Mitchell Krueger (primo turno)
  Prajnesh Gunneswaran (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
Tabellone principale

Citi Open 2021